Лотков — русская фамилия, имеет женскую форму . Известные носители:

 Лотков, Александр Павлович (род. 1970) — советский, российский и латвийский футболист.
 Лотков, Василий Михайлович (1915—1973) — советский футболист.
 Лотков, Виктор Николаевич (род. 1946) — советский и российский юрист, депутат ГД РФ I созыва.